Podgorci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Rovišće, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 486 stanovnika te 122 obiteljskih kućanstava.

Napomena

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Rovišće